Лоненка — река в России, протекает в Демянском районе Новгородской области. Устье реки находится в 3 км к северо-востоку от села Лычково в 43 км по правому берегу реки Полометь. Длина реки составляет 18 км.

Слева в Лоненку впадает приток Лапин, ниже, в 2 км от устья, по левому берегу реки впадает река Пустошка.

Деревня Лонна Лычковского сельского поселения находится в километре к северу от Лоненки.

Система водного объекта: Полометь → Пола → Ильмень → Волхов → Ладожское озеро → Нева → Балтийское море.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ловать и Пола, речной подбассейн реки — Волхов. Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040200312102000022417.

Примечания 

Притоки Поломети
Реки Демянского района